Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet sezon 2007/2008 to 42 edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w austriackim Sölden 27 października 2007 roku, a zakończył 16 marca 2008 roku we włoskim Bormio.

Reprezentantki Polski trzykrotnie zdobywały punkty: Katarzyna Karasińska zajęła 26. miejsce w slalomie 10 listopada 2007 w Reiteralm i 24. miejsce w slalomie 9 grudnia 2007 w Aspen, a Agnieszka Gąsienica-Daniel zajęła 26. miejsce w gigancie 24 listopada 2007 w Panoramie.

Podium zawodów

Indywidualnie

Drużynowa kombinacja mieszana

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Klasyfikacje na stronie FIS
 Program i wyniki na stronie www.ski-db.com

Zobacz też 
 Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn 2007/2008

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim 2007/2008